Desa Kertaraharja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 106,83), 
 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,12, long 107,37), 
 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,67, long 105,96), 
 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,58, long 105,81), 
 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,43, long 108,01), 
 Desa Kertaraharja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,14, long 108,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar